Plasma (altgriechisch für „Gebilde“) steht für:

 Plasma (Physik), Aggregatzustand, Teilchengemisch auf atomar-molekularer Ebene
 Plasma (Medizin) oder Blutplasma, flüssiger, von Zellen freier Anteil des Bluts

 Plasma (Demoszene), computer-animierte Effekte mit Farbwechseln
 Plasma (Theatergruppe), Schweizer Theatergruppe (ab 2000)
 Desktop-Umgebung für Linux-Systeme, siehe KDE Plasma 5
 grüne Variante der Quarzvarietät Chalcedon (Mineral)

PLASMA steht für:
 Parallel Linear Algebra for Scalable Multi-core Architectures, Softwarebibliothek

Siehe auch:

Abkürzung